Korrespondens kan syfta på:

 Korrespondenshemlighet – en grundläggande juridisk doktrin som är inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna artikel 12
 Korrespondensinstitut – organisationer för distansundervisning
 Korrespondenskommitté – skuggregeringar organiserade av ledarna för de tretton kolonierna i Nordamerika
 Korrespondenskort – ett kort avsett för ett kortfattat brevmeddelande
 Korrespondensprincipen – inom fysik, att beteendet hos system som beskrivs med kvantmekanik närmar sig klassisk mekanik när kvanttalen är stora
 Korrespondensschack – schack som spelas mellan personer på stort avstånd
 Korrespondensteori – inom filosofi, sanning beskriver sanning som korrespondens mellan en trosuppfattning och (vanligtvis) en yttre värld
 Korrespondensundervisning – en äldre form av distansundervisning

Se även
 Korrespondent